

Sigle 
 Stepover Toehold Facelock – presa di wrestling

Codici 
 STF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Stephen Island (Australia)
 stf – codice ISO 639-3 della lingua seta